«Наадя» — российская электропоп-группа.

Группа основана Надеждой Грицкевич, российской певицей и музыкантом, в 2013 году. В состав «Наади» вошли гитаристка Мария Теряева, битмейкер Иван Калашников, басист Сергей Бурухин и барабанщик Олег Занин. В творчестве группы преобладает жанр мелодраматической русской песни. Кроме того, отмечают, что большинство песен группы очень грустные.

Группа активно принимает участие в различных фестивалях: «Пикник Афиши» в Москве и Stereoleto в Петербурге, «Ярмарка» в Екатеринбурге и «Движение» в Перми, Russia Music Change в Стокгольме и Red Bull Sounderground в Рио-де-Жанейро. Своеобразной кульминацией фестивальной практики для «Наади» стало выступление на крупнейшем московском фестивале «Субботник».
По заказу телеканала «ТНТ» группа записала кавер-версию песни из детской телепередачи «Зов Джунглей».

В 2016 году группу покинула Мария Теряева. На концертах в 2017 к группе присоединился Павел Додонов.

Дискография

Студийные альбомы 
 2014 — Наадя
 2017 — Осколки

Мини-альбомы 
 2014 — Сто дней
 2014 — Remixes
 2016 — Хорошо
 2018 — Колыбельные
2018 — Осколки Remix

Синглы 
 2013 — Пираты
 2013 — Спаси
 2014 — ХХС
 2014 — Сестра
 2014 — То, что я должен сказать
 2014 — Лёд
 2015 — Капкан
 2015 — Журавли
 2017 — Осколки (при участии БЦХ)

Состав 
 Надежда Грицкевич — вокал, клавишные
 Иван Калашников — сэмплы, клавиши, перкуссия
 Мария Теряева — гитара (с 2013 по 2016)
 Павел Додонов — гитара
 Сергей Бурухин — бас
 Олег Занин — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Надеждой // cosmo.ru
 Об альбоме «Наадя» // volna.afisha.ru
 Интервью // Colta.ru
 О гитаристке группы // InterMedia
 Новость о выходе «Наадя» // InterMedia
 Репортаж // zvuki.ru
 Рецензия на «Сто дней» // InterMedia
 Новость о выходе «Сто дней» // Звуки.ру
 6 главных молодых групп нового сезона: «Наадя», Mana Island, Даша Шульц и другие // volna.afisha.ru
 Рецензия: Наадя «Наадя» // the-flow.ru
 Надежда Грицкевич, «Наадя»: «Если хочется порадоваться — не надо себя останавливать» // RS Russia

Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Рок-группы с женским вокалом‎